Гандбольный клуб «Пик» () — венгерский мужской гандбольный клуб, основанный в 1961 году и базирующийся в городе Сегед.

Титулы и достижения 
Чемпионат Венгрии
 Чемпион: 1996, 2007, 2018, 2021, 2022
 Второе место: 1985, 1994, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019
 Третье место: 1979, 1983, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
 Кубок Венгрии 
 Победитель: 1977, 1982, 1983 (янв.), 1993, 2006, 2008, 2019
 Второе место: 1996, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021
 Еврокубки
 Победитель Кубка Европы ЕГФ: 2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Гандбольные клубы Венгрии